Chasapis ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Chasapis, griechischer Ruderer 
 Giannis Chasapis, griechischer Endurosportler
 Spyridon Chasapis (1872 –??), griechischer Schwimmer, siehe Spyridon Chazapis